Sriram ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Sriram (Schauspieler), tamilischer Schauspieler
 Jha Sriram (* 1976), indischer Schachspieler
 R. Sriram (* 1954), indischer Yoga-Lehrer